Cayambe pode ser:

Cayambe, vulcão do Equador
Cayambe, cidade do Equador, na província de Pichincha

Desambiguação